Pieni Majasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Majasaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Pieni Majasaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 

Robotskapade Finlandförgreningar